El término flexión comparte muchos significados con inflexión, pero no todos. Por ello, es posible que un elemento no aparezca en una página pero sí en otra.
El término flexión puede referirse a:

 flexión nominal o verbal, en lingüística, las modificaciones que sufre un lexema para expresar su posición en la estructura gramatical;
 flexión mecánica, en ingeniería estructural, la solicitación mecánica a un momento perpendicular al eje longitudinal de un elemento de un mecanismo o de una estructura;
 flexión (anatomía), en anatomía, el movimiento de aproximación entre huesos o partes del cuerpo por la acción de uno o más músculos;
 flexión muscular, un tipo de ejercicio físico o fisioterápico
 flexión de codos
 flexión de piernas
 flexión de bíceps.
 Ejercicios de Flexión de Williams